Ниттендорф () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Регенсбург.  Население составляет 8864 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 32,90 км². Официальный код  —  09 3 75 175.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии